Thièvres kan syfta på:
 Thièvres, Pas-de-Calais
 Thièvres, Somme